Бабуљице су насељено мјесто у општини Сребреница, Република Српска, БиХ. Према подацима пописа становништва 2013. године, у овом насељеном мјесту је пописано 67 лица.

Географија

Историја

Становништво 1991.

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Види још 

 Општина Сребреница

Насељена места општине Сребреница
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини
Насеља са већинским муслиманским становништвом 1991. у данашњој Републици Српској